Clóvis Silva de Moraes Rego (Belém,  — Belém, ) foi um escritor, professor, pesquisador e historiógrafo brasileiro.

Ocupou cargos públicos como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Chefe do Gabinete Civil do Governador do Estado, presidente do Conselho Estadual de Cultura. Foi professor Honoris Causa da Universidade Federal do Pará (UFPA). Integrou a Academia Paraense de Letras (APL), cadeira número 22 e também foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico do Pará.
O jornalista Pádua Costa, já falecido, assim falou sobre Clóvis Rego: “(...) sua atividade intelectual sempre se posicionou no sentido de transmitir mensagem edificante, resgatando do esquecimento, atos e personalidades relevantes para nossa memória cultural”. O escritor Otávio Mendonça também reforça o trabalho de Clóvis Rego como biógrafo: “Não conheci até hoje ninguém que tenha, como ele, o gosto e o requinte do detalhe, da minúcia do nome certo e da data exata e o fato bem concatenado”.
Entre seus trabalhos publicados Clóvis Moraes Rego biografou personalidades como Theodoro Braga, Serzedello Correa, Arthur Vianna, Paulino de Brito, Rodrigues Pinagé, De Campos Ribeiro, entre tantos outros.

Bibliografia

 História – Subsídios para a história da Assembleia Paraense, 1967.
 Arthur Viana..., 1971.
 Theodoro Braga, historiador e artista, 1974.
 Ignácio de Souza Moitta, juiz e humanista, 1984.
 Serzedello Corrêa, homem de pensamento, 1989.
 A singularidade do arrojo em Nicolau da Costa, 1997.
 A Mina na Literatura Nortista, 1997.
 Subsídios para a história do colégio Estadual Paes de Carvalho, 2002.
 Pinagé, o poeta e seu canto, 2003.
 De Campos Ribeiro, o poeta maior que Belém esqueceu, 2004.

Texto Retirado do site Memória da Literatura no Pará, escrito pelo Sistema Municipal de Bibliotecas Escolares

Naturais de Belém (Pará)
Escritores do Pará
Professores do Pará